Gumienice ist der Name zweier Ortschaften in Polen;

 in der Wojewodschaft Großpolen, siehe Gumienice (Pogorzela)
 in der Wojewodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Pierzchnica